Aristias är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Boeck 1870. Aristias ingår i familjen Aristiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Aristias